Свободный Китай: Мужество верить () — документальный фильм о преследовании Фалуньгун, снятый в 2012 году связанной с Фалуньгун телекомпанией .

Сюжет 

В фильме представлена история двух последователей Фалуньгун – бывшего члена Коммунистической партии Китая Дженнифер Цзэн и доктора Чарльза Ли — ныне бизнесмена и гражданина США, которые наблюдают, как их отцов преследует партия. Годы спустя оба видят себя в китайских тюрьмах, где заняты на подневольном производстве тапочек с изображением Гомера Симпсона, а также известных игрушечных зверюшек Nestle. Цзэн оказывается в заключении, когда её убеждения становятся известными наблюдающим за Интернетом, а Ли — после того как попытался вывести из строя новостное вещание на телевидении.

Интервью в фильме 

  — автор книги «История свидетельства: Борьба одной китаянки за свободу» ().
 Доктор Чарльз Ли — китайско-американский бизнесмен, заявляющий, что выжил в трудовом лагере.
 Дэвид Килгур — бывший депутат Палаты общин Парламента Канады.
  — американский политик, конгрессмен и председатель .
 Итан Гутман — писатель, автор книг «Резня: массовые убийства, извлечение органов и тайное решение Китаем диссидентского вопроса» () и «Теряя новый Китай: история торговли, желаний и предательства» (). Сотрудник .

Награды 
 American INSIGHT на кинофестивале Free Speech Film Festival в 2012 году.

Оценки 

Киновед Джон Дефор в Hollywood Reporter писал: Эти две истории о политическом заключении (и последующих усилиях каждого из персонажей по донесению этого до широкой общественности) переплетаются с кратким изложением истории Фалуньгун, которая оставляет желать лучшего даже для зрителей, которые не ожидают, что критики этой группы что-то скажут. Мы получаем только очень скудные сведения о их духовных убеждениях, ничего не узнаём о том, как движение зарождалось и не слышим никаких теорий о том, почему западные журналисты уделяли так мало места этому противостоянию последние десятилетия.  Мы много слышим о грехах китайского правительства — от Золотого щита (спасибо Cisco Systems и Google!) до утверждений о том, что заключённых убивают для того чтобы продавать их органы. Но многое из этого лучше изучить в других местах; сопереживающие зрители желают, чтобы большая часть времени была потрачена на суть движения, которое внушает такие опасения китайским властям.

Обозреватель газеты The New York Times Дэвид Девитт отмечал, что в фильме Фалуньгун «представлен как духовное движение, сочетающее традиционные упражнения цигун с буддизмом и даосизмом, настолько популярное, что несёт угрозу параноидальной китайской бюрократии, и такое замечательное, что он получает поддержку Чарльза Ли и Дженнифер Цзэн, у которые дают интервью в самой середине фильма». Девитт указывает, что оба персонажа «излучают доброжелательность и рассказывают, как были заключены в тюрьму и подвергнуты пыткам за свои убеждения». В итоге он приходит к выводу о том, что «Свободный Китай: Мужество верить» не является новостями, как и фильмом, как и произведением искусства. Девитт считает, что это «Пропаганда. И к этой цели стремится».

Обозреватель газеты Los Angeles Times Шери Линден отметила, что «фильм режиссёра Майкла Перлман звучит как  Фалуньгун, полная неясных тонкостей о новомодной духовной практике, сложившейся из даосизма и буддизма». В целом она пришла к выводу о том, что несмотря на то, что у режиссёра фильма «понимание темы предмета часто поверхностно», он тем не менее «представляет ясное свидетельство более широких последствий, особенно для западных потребителей» и что «фильм Перлмана не является окончательным исследованием этой темы, но открывает глаза западным потребителям на ужасающую реальность, стоящую за многими маркировками „Made in China“».

См. также 
 Отчёт Килгура — Мэйтаса

Примечание

Ссылки 
 Official Website на канале 
 

2012 год в кино
Права человека в Китайской Народной Республике
Фалуньгун